Extraliga družstev může označovat více sportovních soutěží:
 Česká extraliga družstev ve sportovní střelbě
 Česká plochodrážní extraliga družstev
 Česká tenisové extraliga družstev
 Česká šachová extraliga družstev
 Česká ženská gymnastická extraliga družstev